Латанова Екатери́на Андре́евна (девичья фамилия — Половнева; род. 26 мая 1979 года) — российский сценарист.

Биография 
Екатерина Андреевна (Половнева) родилась 26 мая 1979 года в Москве.

Окончила факультет журналистики МГУ в 2002 году и факультет сценарного мастерства ВГИК в 2012 году.

Публиковалась в изданиях «Московская правда», «Вечерняя Москва», «Труд», «Округ», «Аргументы и факты», «Мегаполис-экспресс». Сотрудничала с радио-станциями «Надежда», «Радио России». Работала редактором и копирайтером в издательстве «АСТ». Автор текстов песен для альбомов «День Оленя» (1997), «Так и никак иначе» (1998), «Slava tebe, Gospodi» (2000) рок-группы «ТЕСНО». Автор книги по психологии «Бои по правилам» (2004).

С 2005 года — автор сценариев полнометражных художественных фильмов и сериалов для центральных российских телеканалов.

В 2010 году поступила во Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова на режиссёрский факультет, мастерская Александра Прошкина, но после трёх семестров обучения перевелась на сценарный факультет, мастерская Аркадия Инина, где и защитила диплом.

В 2011 году вышла замуж и поменяла фамилию на Латанова.

Творчество

Фильмография, сценарист 
 2006 — Варенька (телефильм), Русское
 2006 — Танцуй (телефильм), Megapolis Film Production
 2007 — Смокинг по-рязански (телефильм), Русское
 2007 — Мужчина должен платить (телефильм), Megapolis Film Production
 2008 — Как найти идеал (телефильм), Паноптикум по заказу Аврора Продакшн
 2008 — Выбор моей мамочки (телефильм), Парк Синема
 2008 — 9 признаков измены (телефильм), Авангард
 2008 — Только вернись (телефильм), Русское
 2008 — Рыжая (телефильм), Авангард
 2008 — Королева льда (телефильм), Русское (совместно с Н. Высоцкой)
 2009 — Понять. Простить (сериал 1500 серий), Телеформат (в составе авторской группы)
 2009 — Татьяна (телефильм 4 серии), по роману Э. Лозанского «For Tatiana: When Loved Triumphed over the Kremlin»
 2010 — Невидимки (сериал 80 серий), ТК Партнер (в составе авторской группы)
 2010 — Варенька. И в горе, и в радости (сериал 12 серий), Русское
 2011 — Ключи от счастья 2 (сериал, 12 серий), Русское
 2011 — Немного не в себе (сериал 12 серий), RWS и ВайТ Медиа
 2012 — Пенелопа (сериал 8 серий), Русское (совместно с Ю. Разумовской)
 2012 — Новогодний переполох (телефильм), DT Production
 2012 — Торговый центр (сериал 60 серий), Красный квадрат (главный автор совместно с Б.Прибыловой)
 2013 — Простая жизнь (сериал 16 серий), Русское
 2014 — Сильнее судьбы (сериал 16 серий), Русское (в составе авторской группы)
 2014 — Снова один на всех (телефильм 4 серии), Приор Продакшн
 2014 — Практика (сериал 40 серий), DT Production (в составе авторской группы)
 2014 — Муж на час (телефильм 4 серии), УПС
 2014 — Девушка средних лет (телефильм 4 серии), Марс Медиа (в составе авторской группы)
 2015 — Снег растает в сентябре (телефильм 4 серии), Медиапрофсоюз
 2015 — Снег и пепел (телефильм 4 серии), «ПРИОР Продакшн», «Студия Грин Фильм» (участие)
 2015 — Осколки счастья (телефильм 4 серии), Приор Продакшн (совместно с Б. Прибыловой)
 2016 — Гречанка (сериал 60 серий), Film.ua (в составе авторской группы)
 2016 — На белом коне (телефильм 4 серии), Гамма-продакшн (совместно с Б. Прибыловой)
 2016 — Осколки счастья - 2 (телефильм 4 серии), Приор Продакшн (совместно с Б. Прибыловой)
 2017 — Всё к лучшему - 2 (телефильм 4 серии), Приор Продакшн
 2017 — Люблю тебя любую (телефильм 4 серии), Гамма-продакшн
 2017 — Рассвет на Санторини (телефильм 4 серии), Гамма-продакшн
 2017 — Срок давности (телефильм 4 серии), Приор Продакшн, Фильм Стрим (Украина)
 2018 — В чужом краю (сериал 12 серий), Гамма-продакшн
 2018 — Доктор Котов (телефильм 4 серии), Гамма-продакшн
 2018 — Одна ложь на двоих (телефильм 4 серии), Приор Продакшн
 2018 — Практика 2 (сериал 40 серий), Эпик Медиа (в составе авторской группы)

Фильмы в производстве, сценарист 
 2015 — Стандарты красоты (телефильм 4 серии), DT Production (совместно с Н. Высоцкой)
 2015 — Сёстры милосердия (сериал 12 серий), DT Production (совместно с Б. Прибыловой)
 2015 — Сестра моя (сериал 12 серий), Красный квадрат (совместно с О. Ларионовой)
 2015 — Поиск (сериал 8 серий), DT Production (в составе авторской группы)
 2016 — Неравный брак (телефильм 4 серии), Стар Медиа
 2016 — Дочери короля (сериал 20 серий), ИНК Фильм (в составе авторской группы)
 2017 — Рая знает 2 (сериал 16 серий), Нон-стоп продакшн (в составе авторской группы)

Награды 
 2008 — Королева льда (телефильм) — Первый приз конкурса «ТВ-Шок» на XVII Открытом Фестивале кино стран СНГ и Балтии «Киношок».
 2008 — Выбор моей мамочки — Второй приз конкурса «ТВ-Шок» на XVII Открытом Фестивале кино стран СНГ и Балтии «Киношок».
 2015 — Гречанка — Премия за лучшую теленовеллу, Национальная телевизионная премия Телетриумф, 2015
 2019 — Белая паутина — Финалист Конкурса заявок сериалов для онлайн-платформ «HIGH-CONCEPT», 2019

Ссылки 

Русские писатели по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Выпускники факультета журналистики МГУ
Русские писатели XXI века
Писатели по алфавиту
Писатели России XXI века
Выпускники ВГИКа